Договор о дружбе, партнёрстве и кооперации между Италией и Ливией (также Бенгазский договор, ) — договор между Итальянской республикой и Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией, подписанный в августе 2008 года в Бенгази и вошедший в силу 2 марта 2009 года. Интересен тем, что, менее чем через два года после его вступления в силу, Италия односторонне «приостановила» действие договора, чтобы дать возможность союзникам по НАТО наносить авиаудары по Ливии с баз в Италии.

Содержание 
 Преамбула
 Часть первая. Общие принципы
 Статья 1. Уважение международного признания ()
 Статья 2. Равный суверенитет
 Статья 3. Воздержание от угроз силой и применения силы
 Статья 4. Невмешательство во внутренние дела
 Статья 5. Мирное разрешение конфликтов
 Статья 6. Уважение прав и свобод человека
 Статья 7. Диалог между культурами и цивилизациями
 Часть вторая. Прекращение исторических споров
 Статья 8. Строительство инфраструктуры
 Статья 9. Создание совместной комиссии
 Статья 10. Особая инициатива
 Статья 11. Визы для итальянских граждан, депортированных в 1970-е годы
 Статья 12. Создание социального фонда
 Статья 13. Проблема итальянских долгов
 Часть третья. Установление равного и нового партнёрства
 Статья 14. Создание двух комитетов, одного на высшем уровне и одного на уровне министерств иностранных дел
 Статья 15. Сотрудничество в областях наук
 Статья 16. Культурное сотрудничество
 Статья 17. Промышленное и экономическое сотрудничество
 Статья 18. Энергия
 Статья 19. Терроризм, организованная преступность, наркотики и незаконная иммиграция
 Статья 20. Оборона
 Статья 21. Нераспространение оружия массового поражения
 Статья 22. Сотрудничество парламентов и гражданских обществ
 Часть четвёртая
 Статья 23. Окончательные правила

Ненападение и членство Италии в НАТО 
После заключения договора в прессе поднимался вопрос о совместимости запрета на враждебные действия, инициированные с территории обеих стран, с членством Италии в НАТО. Комментаторы отмечали, что технически несовместимость отсутствует, так как это не договор о ненападении, и Италия сможет действовать в соответствии с договором НАТО, если Ливия будет действовать вне международно признанных норм. По мнению комментаторов, ссылка на международные законы в начале соответствующей статьи была предназначена для того, чтобы допустить действия с территории Италии с целью самообороны или в соответствии с решением ООН.

Приостановка действия договора 
Когда некоторые страны-члены НАТО запросили разрешения на использование итальянских аэродромов для нанесения ударов по Ливии в марте 2011 года в ходе интервенции в Ливии, Италия дала разрешение. Министр иностранных дел Фраттини охарактеризовал договор как «де-факто приостановленный», хотя сам же ещё в начале марта 2011 года заявлял, «Договор о дружбе между Италией и Ливией все еще действует … Италия не будет использовать и не позволит использовать свою территорию для осуществления враждебных акций против Ливии».

Примечания

Литература 
 Natalino Ronzitti. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for Cooperation in the Mediterranean?. // Bulletin of Italian Politics Vol. 1, No. 1, 2009. С. 125-133.
 Kashiem, Mustafa Abdalla A. The Treaty of Friendship, Partnership and Cooperation between Libya and Italy: From an Awkward Past to a Promising Equal Partnership. // California Italian Studies Journal, 2010.

Ссылки 

Внешняя политика Ливии
Международные договоры Италии
Договоры по алфавиту